Basilica di San Vitale a Bologna
 Basilica di San Vitale a Ravenna
 Basilica di San Vitale a Roma